Андрес Таранд (ест. Andres Tarand; нар. 11 січня 1940, Таллінн, Естонська РСР, СРСР) — естонський державний діяч. 
 Каарел Таранд (ест. Kaarel Tarand) - естонський діяч. (див. Прапор Естонії).